Калдаруша има више значења:

 Калдаруша (Браила), насеље у округу Браила у Румунији
 Калдаруша (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији